De tabellen hieronder geven alle delers van de getallen 1 tot 1000.

Een deler van een geheel getal  is een geheel getal , waarvoor het quotiënt  ook een geheel getal is (dat noodzakelijkerwijs ook een deler van  is). Bijvoorbeeld, 3 is een deler van 21, omdat 21/3 = 7 (en 7 is ook een deler van 21).

Als  een deler van  is, dan is  dat ook. De tabellen hieronder geven de positieve delers.

Legenda bij de tabellen 

  is het aantal positive delers van , dus inclusief 1 en 
  is de som van alle positieve delers van , dus inclusief 1 en  
  is de som van de echte delers van , dus exclusief  zelf.
 een perfect getal is gelijk aan de som van zijn zuivere delers; dus ; de enige perfecte getallen tussen 1 en 1000 zijn 6, 28 en 496
 een gebrekkig getal is groter dan de som van zijn zuivere delers; dus 
 een overvloedig getal is kleiner dan de som van zijn zuivere delers; dus 
 een priemgetal heeft alleen 1 en zichzelf als delers; dus 
 een bijna perfect getal is gelijk aan de som van zijn zuivere delers plus 1; dus .

Delers van de getallen 1 tot 100

Delers van de getallen 101 tot 200

Delers van de getallen 201 tot 300

Delers van de getallen 301 tot 400

Delers van de getallen 401 tot 500

Delers van de getallen 501 tot 600

Delers van de getallen 601 tot 700

Delers van de getallen 701 tot 800

Delers van de getallen 801 tot 900

Delers van de getallen 901 tot 1000

Zie ook

 Tabel van priemfactoren voor getallen 1 tot 1000
 Lijst van natuurlijke getallen 
 Cunninghamproject
 perfect getal 
 bijna perfect getal 
 gebrekkig getal 
 overvloedig getal

Getal
Delers